Musgrave – civil parish w Anglii, w Kumbrii, w dystrykcie Eden.
 Musgrave – pasmo górskie w Australii
 Thea Musgrave – szkocka kompozytorka

Zobacz też